Животът е прекрасен може да се отнася за:

 Животът е прекрасен, американски игрален филм от 1946 година на режисьора Франк Капра.
 Животът е прекрасен, италиански игрален филм от 1997 година на режисьора Роберто Бенини.